

Braintree, un distretto della contea di Essex
 Braintree, una città della contea di Essex nel distretto omonimo
 Braintree Town F.C., la squadra di calcio della città
 Braintree, la circoscrizione elettorale della città

Braintree, comune della contea di Norfolk, nel Massachusetts
 Braintree, una città della contea di Orange, nel Vermont
 New Braintree, comune della contea di Worcester, nel Massachusetts